Miejscowości w USA:
 Pingree – miasto w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Stutsman
Gminy w USA:
 Pingree (ang. Pingree Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Stutsman